Damernas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 1972 avgjordes den 27-30 augusti i Olympiahalle, München.

Medaljörer

Resultat

Final

Referenser